L'épreuve masculine de patinage artistique des Jeux olympiques d'hiver de 2022 se déroule du 8 au  au palais omnisports de Pékin en Chine.

Programme 
Tous les horaires correspondent à l'UTC+8.

Records 
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :

Podium

Résultats

Programme court 
Le programme court a lieu le 8 février 2022.

Programme libre 
Le programme libre a lieu le 10 février 2022.

Classement final 
Le classement final est établi selon la somme des points du programme court et du programme libre.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Patinage artistique aux Jeux olympiques de 2022